Le patronyme italien Granata ou Granato est un surnom dérivé du grenade (fruit),  en latin granosi, pour indiquer quelqu'un qui produit ou vend ces fruits, ou un surnom pour ceux qui ont les cheveux roux ou teint. 

Fabio Granata (1959-), homme politique italien 
Graziella Granata (née en 1941), actrice italienne
Luigi Granata (1776-1841), agronome et économiste italien
Rocco Granata (1938-), chanteur-compositeur belge
Patronyme italien